Die Mercedes-Benz Cup 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. Juli 2000 in Los Angeles stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in San Marino das Internazionali di Tennis di San Marino und in Kitzbühel die Generali Open statt. Das Turnier in Kitzbühel gehörte zur International Series Gold gehörte, während die Turniere in San Marino und Los Angeles Teil der niedriger dotierten International Series war.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Pete Sampras, der in diesem Jahr nicht bei diesem Turnier antrat. Stattdessen gewann sein an Position vier gesetzter Landsmann Michael Chang, der im Finale von der Aufgabe Jan-Michael Gambills nach dem zweiten Satz profitierte. Dieser zweite Sieg Changs bei dem Turnier nach 1996 war sein erster und einziger Erfolg der Saison und insgesamt sein 34. Titelgewinn. Gleichzeitig war es auch Changs letzter Erfolg seiner Karriere und das fünfte Mal in Folge, dass der Titel im Ausrichterland blieb.
Im Doppel siegten die beiden an vier gesetzten Australier Paul Kilderry und Sandon Stolle, die ebenfalls von der Verletzung Gambills profitierten und das Finale kampflos gewannen. Sie lösten damit Byron Black und Wayne Ferreira als Titelträger ab, die beide dieses Jahr nicht antraten. Für die beiden Australier war es der erste Titel der Saison, sowie für Kilderry der dritte und letzte seiner Karriere, für Stolle bereits der 14.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Los Angeles